Loops ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Loops (1891–1974), deutscher Politiker (SPD) und Senator
 Jeremy Loops (* 1984), südafrikanischer Singer-Songwriter und Umweltaktivist

Siehe auch: Loop